Ključ (Bosnië en Herzegovina), plaats en gemeente in Bosnië en Herzegovina
 Ključ (Novi Marof), plaats in Kroatië